Richard Hill kan syfta på bland andra:

*Richard Hill (1486–1496), brittisk biskop
 Richard Hill (1901–1996), brittisk historiker
 Richard Hill, 7:e baron Sandys (1931–2013), brittisk politiker
 Richard Hill (född 1946), amerikansk politiker
 Richard Erik Hill (född 1949), amerikansk astronom

Se även 
 Richard Hill Tiddeman (1842–1917), brittisk geolog